Крипецкое — сельский населённый пункт в Торошинской волости Псковского района Псковской области
 Крипецкое-1 — одна из двух деревень Крипецкое в Торошинской волости Псковского района Псковской области
 Крипецкое-2 — одна из двух деревень Крипецкое в Торошинской волости Псковского района Псковской области
 Крипецкое — озеро в Торошинской волости Псковского района Псковской области

См. также:
 Крыпецкий монастырь